The Best FIFA Men’s Player — награда, ежегодно присуждаемая организацией ФИФА лучшему футболисту мира. Первое её вручение прошло в 2016 году. The Best FIFA Men’s Player по своему смыслу является продолжением награды «Игрок года ФИФА», которая была упразднена в 2010 году за счёт образования «Золотого мяча ФИФА». Впоследствии и его вручение было прекращено.

Победители

Статистика по игрокам

Статистика побед по странам

Статистика побед по клубам

Наибольшее количество наград ФИФА

Лучший игрок года

См. также 
 The Best FIFA Football Awards
 Золотой мяч ФИФА
 Золотой мяч (France Football)

Примечания 

Футбольные награды
Награды, появившиеся в 2016 году
The Best FIFA Football Awards
Награды ФИФА